Hagan bezeichnet:
 Hagan, irischer Familienname, zu Namensträgern siehe O’Hagan
 Hagan (Marke), österreichische Marke für Wintersportartikel

Hagan ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hagan (Georgia)
 Hagan (Minnesota)
 Hagan (South Carolina)
 Hagan (Virginia)